MRI — аббревиатура, которая расшифровывается несколькими способами:

  — магнитно-резонансная томография
  — магниторотационная неустойчивость.

Также коды:
 MRI — код ISO 639-3 языка маори.
 MRI — код ФИФА страны Маврикий.